LGA est un sigle ou un code de trois lettres qui peut désigner :

Sigle 
 , nom générique d'une subdivision territoriale administrative en Australie et au Nigeria ;
 Land grid array, soit « matrice de pastilles » ;
 Low gain antenna, soit « antenne à faible gain » ;
 Lattice gas automaton, soit « gaz sur réseau ».
 Leopold Gaël A., groupe de musique

Code 
 Aéroport de LaGuardia, aéroport de New York dans l'État de New York (États-Unis), selon le code AITA des aéroports.

Musique 
 LGA : duo de musique hip/hop provenant de la ville de Tours. Ils font également partis du collectif « AWTM FILMS » qui produit de nombreuses créations audiovisuelles.

Code
Code IATA des aéroports